Houdini puede referirse a:
Personas
 Harry Houdini (1874–1926), mago y escapista húngaro.
 Bess Houdini (1876-1943), esposa de Harry Houdini.
 Wilmoth Houdini (1895-1973), músico.
Música
 Houdini (1993), álbum de Melvins.
 «Houdini» (2012), canción del grupo Foster the People.
 «Harry Houdini» (1988), canción del grupo Kon Kan.
Cine 
 Houdini (1953), película biográfica sobre Harry Houdini.
Softwares
 Houdini, programa de ajedrez por ordenador.
 Houdini, paquete de animación 3D.